Afterglow steht für:

 Afterglow (Band), kalifornische Rockband
 Afterglow (Lied), Lied von Genesis
 Afterglow (Album), 2012 
 Afterglow: The Will Rogers Sessions, Album, 2000
 Orphan Afterglow, Leuchterscheinung
 den Originaltitel des Spielfilms Liebesflüstern (1997) von Alan Rudolph